Карма́зін — прізвище, варіант прізвища Кармазин.
 Кармазін Олександр Іванович — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Кармазін Роман Олександрович ( 1973) — російський боксер-професіонал.
  (1901—1970) — словацький державний діяч німецького походження, голова німецької громади, колабораціоніст.
 Кармазін Юрій Анатолійович — український політичний діяч, народний депутат України 2-го, 3-го, 4-го, 6-го скликання.
 Кармазін Юрій Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Кармазин (значення)

Прізвища